Брињак може да се односи на:

 Брињак (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Брињак (Лот и Гарона), насељено место у Француској, у департману Лот и Гарона
 Брињак (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан